Plaats in Indonesië
 Tirta Makmur (Air Manjunto), een plaats in het bestuurlijke gebied Muko-Muko in de provincie Bengkulu
 Tirta Makmur (Banyuasin I), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra